Wdzydze (gmina Kościerzyna)
 Wdzydze Tucholskie
 jezioro Wdzydze

Linki zewnętrzne